Torneig de tennis masculí: Qatar ExxonMobil Open 2019
 Torneig de tennis femení: Qatar Total Open 2019